Ка́гуас (исп. Caguas) — город в восточной части Пуэрто-Рико. Население — 142 000. Город основан в январе 1775 году.

История 
Кагуас был основан 1 января 1775 года как Сан-Себастьян-дель-Пиньяль-де-Кагуакс, название которого позже было сокращено и преобразовано в его нынешнюю форму. Кагуакс был местным вождем таино и одним из первых обратился в христианство. Строительство Кагуаса было завершено в 1779 году, а в 1894 году он стал городом.

Города Пуэрто-Рико
Муниципалитеты Пуэрто-Рико